Wilkinson megye (Georgia)
 Wilkinson megye (Mississippi)